Con el nombre de río Paraná Miní se denomina a varios cursos fluviales:
  
 El río Paraná Miní, un curso fluvial del delta del río Paraná en el norte de la provincia argentina de Buenos Aires;
 El río Paraná Miní, un curso fluvial en el área chaqueña nordeste de la provincia argentina de Santa Fe y el sudeste de la del Chaco;
 El río Paraná Miní, un curso fluvial del oeste de la provincia argentina de Corrientes.